Heßberger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Heßberger (1873–1952), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Maria Heßberger (1870–1944), deutsche Politikerin (Zentrum), MdL